George Barris peut désigner :

 George Barris (1922-2016), photographe américain ;
 George Barris (1925-2015), customiseur et designer automobile américain.